Diana Chelaru se poate referi la

 Diana Chelaru (gimnastă)
 Diana Chelaru (plasticiană)